«Правмир» (ранее «Правосла́вие и мир») — российский независимый мультимедийный интернет-портал о православии (до 2019 года) и жизни общества. Имеет версии на русском и английском языках. Создан в январе 2004 года.

История 
Идея создать такой сайт пришла в голову Анатолию Данилову, по словам Анны Даниловой:

Однажды он решил, что в Интернете нет миссионерского сайта. Есть богословские, есть для воцерковлённых, а миссионерского нет — надо сделать! Его горячо поддержал отец Александр Ильяшенко, и уже оба они меня поставили перед фактом, что надо быть мне главным редактором. Я долго сопротивлялась, но уговорили. Так, 20 января 2004 года появился «Правмир».

По словам Александра Ильяшенко, «Наши прихожане подхватили эту идею и с энтузиазмом стали развивать новый проект. В первую очередь это были, конечно, сам Анатолий [Данилов], Анна Любимова, которая по моему благословению стала Главным редактором, а через год-два совместной работы стала Даниловой, создав с Толиком прекрасную семью. Надо назвать еще Сергея и Софию Зеленовых, Екатерину Сысину, Татьяну Алешину, Максима Власова. Благодаря их энтузиазму, а также исключительным таланту, инициативе, работоспособности А. Даниловой сайт стал быстро развиваться, приобрел широкую известность и весьма обширную аудиторию».

По признанию Анны Даниловой, вначале «Православие и мир» был по сути приходской сайт храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря, «но тот подход, который был выбран отцом Александром и Анатолием — доброго разговора, в том числе о сложных проблемах, который как-то в обычном православном дискурсе отсутствует, — оказался очень востребованным. У нас стала расширяться аудитория, люди начали рассказывать, как помогли им материалы. А мы всегда знали, что если хотя бы одному человеку это будет нужно, то все не зря делается. Оказалось, что действительно это нужно, и процесс пошел».

Изменения в 2010-х годах 
Начиная с 2010 года на помимо православной жизни начинает освещаться и социальные проблемы: «В 2010 году у нас произошёл кардинальный слом нашей работы — это была катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС. Мы на „Правмире“ тогда её не освещали. В тот день на сайте обсуждали, можно ли морепродукты в пост или нельзя, ещё большая дискуссия была, можно ли православной христианке красить ногти. Тогда одна моя знакомая написала мне строки, полные возмущения, я ей за это очень благодарна, она сказала: „Я не понимаю, катастрофа в стране, Саяно-Шушенская ГЭС. Там люди страдают. А у вас опять про морепродукты в пост? Православным вообще по барабану, что происходит с людьми?“ Тогда я очень задумалась над этим. <…> Нам столько писем благодарности пришло за этот материал! Люди писали: „Спасибо, что вы нас услышали, спасибо, что вы про нас рассказали“. Потом было ещё очень много таких событий <…> Конечно, для меня это, безусловно, про самое главное, что только у нас в жизни есть».

В конце 2011 года в связи событиями, связанными с парламентскими выборами декабря 2011 года, «Правмир» начал освящать политическую жизнь страны, периодически выступая с оппозиционных позиций.

Ксения Лученко в 2012 году отмечала: «„Правмир“ и его главного редактора Анну Данилову критикуют все: либералы считают сайт пропатриархийным и пропагандистским, „православные фундаменталисты“ — „оранжистским, болотным сайтом“, действующим в интересах Америки. Однако Данилова всего лишь старается проводить политику независимого СМИ, и в какой-то момент бурной зимой 2011—2012 годов оказалось, что такой православный сайт — один-единственный».

В 2013 году Анна Данилова отмечала: «одни говорят, что „Правмир“ финансируется Госдепом, другие — что это кремлёвское издание и как не стыдно печатать такую пропрезидентскую пропаганду. Один из наших комментаторов выступает за разгон гей-клубов — читатели ругают нас за экстремизм. В другом материале разные священники делятся пастырским опытом — как говорить с подростками нетрадиционной ориентации, — и нас опять ругают, уже за либерализм. Все время кто-нибудь недоволен. Мы пробуем — и это очень трудно — давать слово разным людям и выстраивать возможность дискуссии. На многие вещи православные смотрят по-разному»

12 сентября 2013 года скончался основатель сайта Анатолий Данилов. По словам Анны Даниловой: «низкий поклон всем тем, благодаря кому „Правмир“ существует до сих пор — редакции, которая мобилизовалась и держала оборону, авторам, попечителям и жертвователям. Вместе выстояли, а ведь осенью 2013-го года почти никто не сомневался, что „Правмир“ не переживет 2014-й год».

События 2019 года и изменение редакционной политики 
К 2019 году редакционная политика сайта изменилась. Большинство материалов отныне были посвящены социальной, медицинской, образовательной тематике.

В июле 2019 года протоиерей Александр Ильяшенко, опубликовал заявление, назвав редакционную политику «подчас не церковной и не православной»: «К сожалению, из тех, кто начинал работу на „Правмире“, практически никого не осталось, редакция работает в обновлённом составе. В последние несколько лет, вопреки моим неоднократным возражениям, на сайте стали регулярно появляться материалы, недопустимые на православном ресурсе. Очевидно, главный редактор и возглавляемая им редакция руководствуются далеко не всегда согласными с моими принципами». По словам Ильяшенко, он не раз обращался к руководству редакции с просьбами отдать ему на проверку материалы, касающиеся истории РПЦ и имеющие вероучительный характер, однако их ему не показывали до публикации. В беседе с протоиереем Димитрием Смирновым 17 июля 2019 года отец Александр признался, что «уже несколько лет практически не читал» сайт. «Ряд статей я считаю невозможными. Из этого я сделал вывод, что компетентные люди ушли из проекта». Анна Данилова поблагодарила за сотрудничество протоиерея Александра Ильяшенко, и заверила, что издание продолжит работу с тем же объёмом и качеством.

Уход протоиерея Александра Ильяшенко активно обсуждался. Некоторые сотрудники Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ выступили с резкой критикой редакции сайта. В защиту сайта выступили некоторые общественные и церковные деятели. Главный редактор альманаха «Дары» Сергей Чапнин назвал «Правмир» единственным «живым и динамичным» православным интернет-изданием. Анализируя случившееся, он предположил, что конечная цель критики — увести на другие ресурсы «консервативную часть пятимиллионной аудитории „Правмира“». Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя разрыв отца Александра Ильяшенко с редакцией сайта, заявил, что рассматривает его «как в большей степени рабочий процесс. Так случается, что люди, которые вместе что-то основывали, потом расходятся. Конечно, это вызывает сожаление, но никаких общецерковных решений по поводу ресурса „Правмир“ принято не было. Были отдельные комментарии, в том числе — сотрудников официальных структур».

В 2020 году Анна Данилова так характеризовала сайт: «Сегодня это сайт, на котором мы стараемся писать о настоящей жизни. О проблемах медицины и образования. О великих людях и прекрасных наших современниках, о сложностях материнства, о приемных родителях. О смысле. О жизни, смерти и любви. Нам сегодня очень не хватает честного разговора. Не хватает ответов и смыслов. Многое не удается. А многое удается. Дело врача Елены Мисюриной и дело доктора Алевтины Хориняк, которые мы очень активно освещали. Недоступность лекарств, незарегистрированных в России, и проблемы психоневрологических интернатов, травля в школе и материнское выгорание — каждый день мы пишем о разном. О сложном и радостном. Наше издание существует на пожертвования читателей — у нас немного финансовых ресурсов, конечно, мы хотели бы сделать больше. Но зато у нас много любви и доверия читателей»

В марте 2022 года Анна Данилова заявила «„Правмир“ работает. Мы никуда не уезжаем. Мы остаёмся здесь и продолжаем делать ту работу, которую для вас делаем много лет. 18 лет „Правмир“ пишет о том, что важно для человека, и старается поддерживать в сложной ситуации. Сейчас мы перестраиваем свою работу так, чтобы чаще проводить прямые эфиры, чтобы быть ближе. Чтобы в режиме реального времени вы могли получить поддержку и услышать слова утешения и помощи».

25 ноября 2022 года Анна Данилова написала: «У нас нет денег на работу в 2023 году. Много лет „Правмир“ был, потому что много-много людей переводили совсем небольшие деньги. Реально, бюджет редакции на 90 % состоял из подписок по 50-100 рублей. Сейчас критическая точка. Нам очень нужна каждая подписка. Участие каждого. Каждого, кто знает, что за 18 лет работы „Правмира“ мы никогда не шли против совести».

Проекты 
 Служба «Вопрос священнику». Редакция сайта получает около 20 писем ежедневно и привлекает для работы священников из Москвы и из других городов России..
 Православная стенгазета. Еженедельное миссионерско-просветительское издание, выходящее в формате электронного документа и распространяемое более, чем в 500 приходах Русской православной церкви.
 Лекторий «Живое общение» Лекции по литературе, искусству, музыке и дискуссионные встречи с творческими людьми.
 «Неинвалид.ру». Уникальный социальный портал о преодолении болезни и силе духа, об инвалидах и для инвалидов.
 «Матроны.ру». Сайт для чувствующих и думающих женщин. Психология, воспитание, семья, культура, здоровье, общество.

Статистика сайта 
Согласно опросу «Кому, как и зачем исследовать православный мир», проведённому исследовательской службой «Среда» в 2011 году среди 50 учёных, изучающих религию, «Православие и мир» занял второе место в пятёрке наиболее посещаемых респондентами сайтов.

В январе и апреле 2019 года, по данным Top.Mail.ru, месячная посещаемость сайта превысила 5 000 000 уникальных посетителей. В мае 2019 года, по данным сервиса «Яндекс.Радар», портал находился на первом месте по посещаемости среди российский сайтов в категории «Христианство» с 2,2 млн уникальных посетителей в месяц.

Общественная позиция 
Портал «Православие и мир» публиковал статьи своего колумниста Ольги Романовой в защиту подозреваемых по делу «Сети». Сайт занял сторону подсудимых и в деле сестёр Хачатурян. Другими известными авторами «Православия и мира» были историк Андрей Зубов и политолог Екатерина Шульман. Портал публиковал мнение священника Георгия Митрофанова против чина освящения оружия.

На сайте подвергались критике мотивы ухода в монастырь, патриархальная семья и необходимость патриотического воспитания детей. Большое внимание на сайте обсуждению различных аспектов семейной жизни, в том числе её негативных сторон, таких как «токсичное родительство» и бытовое насилие. На сайте было опубликовано интервью со старшим преподавателем РАНХиГС Леонидом Клейном, который достаточно высоко оценил рэп в творчестве Хаски и Оксимирона; по его мнению, низкопробная попса (такая как песни Стаса Михайлова или Филиппа Киркорова) «в миллион раз безнравственней», а вред от нее — гораздо страшнее.

Во внутрицерковной политике сайт выступает за «русификацию богослужения», которое иногда трактуется как «модернизм» и «обновленчество».

Признание 
Портал два раза входил в «народную десятку» самых популярных сайтов Рунета — главного российского конкурса сайтов «Премия Рунета», на котором занял в 2005 году 7-е место, став первым православным сайтом, вошедшим в десятку, а в 2006 году — 6-е место. С 2007 года портал не принимает участия в конкурсе, как и другие православные интернет-порталы.

В декабре 2008 года на 3-м фестивале «Вера и слово» были награждены разработчики и сотрудники портала «Православие и мир». Как полагают создатели фестиваля, портал отличился свидетельствами о евангельских ценностях в средствах массовой информации. Награда выдавалась за заслуги перед всемирным православием. На 4-м Международном фестивале православных СМИ «Вера и слово» редакция портала «Православие и мир» была награждена бронзовой статуэткой небесного покровителя фестиваля — апостола Павла за проект «Еженедельная газета для православных приходов».

19 октября 2010 года Центр Беркмана по изучению интернета и общества при Гарвардском университете (США) назвал портал «Православие и мир» одним из наиболее цитируемых сайтов Рунета, вместе с порталом Богослов.Ру и официальным сайтом Московского патриархата Патриархия.Ру.

13 января 2017 года главный редактор портала была награждена премией Правительства Российской Федерации за 2016 год в области средств массовой информации «за большой вклад в духовно-нравственное воспитание и реализацию социально-значимых проектов». В своей речи Анна Данилова рассказала историю издания и поделилась проблемами, которые стоят перед «Правмиром»: «13 лет назад, когда мы начинали „Правмир“, многие коллеги изумлялись, кто будет читать издание про доброе и вечное, про христианский взгляд на современность, когда есть столько развлекательных СМИ, не ставящих эти сложные вопросы о смысле жизни, смысле смерти, смысле милосердия и служения, страдании и радости. Другие коллеги говорили, что независимое издание, у которого нет бюджета, кроме небольших пожертвований читателей, нет официального статуса и административного ресурса, никогда не будет жизнеспособным».

В январе 2018 года статья Катерины Гордеевой «Дело абсурдное и явно показательное», опубликованная на сайте «Православие и мир», получила журналистскую премию «Редколлегия».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ежедневное интернет-СМИ Православие и мир, официальный сайт 
 В Живом Журнале: 
 Страница  в Фейсбуке.
 Что такое православные СМИ? 
 Анна Данилова: Мы можем вытянуть социальную журналистику только вместе с читателями 

Православные сайты
Православие в России
Лауреаты премии «Редколлегия»